D49 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D49 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië